Illuminate (band), een Duitse gothicband
 Illuminate (Qntal) (2004), een album van de Duitse band Qntal
 Illuminate (Destine) (2012), een album van de Nederlandse band Destine
 Illuminate (Shawn Mendes) (2016), een album van de Canadese zanger Shawn Mendes